Milch es un apellido presente en diversas personalidades:
 Erhard Milch (1892 – 1972), el ejército alemán y la fuerza aérea oficial de mariscal de campo de ascendencia judía.
 el juicio Milch.
 Hans Milch (1924 – 1987), sacerdote católico alemán.
 Hugo Milch (1836 – 1909), los gerentes de los bancos alemanes y los políticos locales.
 Klara Milch (1891 – ?), un austríaco de origen judío nadador.
 Ludwig Milch (1867 – 1928), geólogo alemán.
 Werner Milch.